Les Succulentes Paroles de Maître Chù (Fayard, 2002) est un recueil de courts textes (en chinois xiaoshuo) entre maître et disciple selon la tradition des kōan chan, préfacé par le professeur Adrien Salvat qui aurait découvert le document sur un marché du Sichouan. En vérité ces textes à la façon du Wumenguam (La Barrière sans porte de Wumen Huikai), ont été écrits par l'écrivain français Frédérick Tristan auquel on doit Houng, les sociétés secrètes chinoises et Le Singe égal du ciel.

Roman français paru en 2002
Roman chinois